

Саннівейл — місто, штат Каліфорнія
 Саннівейл — місто, штат Техас